SS Delphic je název dvou lodí:

 SS Delphic (1897)
 SS Delphic (1925)